Melaya steht für:

 Melaya (Kleidung), das Verhülltuch der Frauen Nordägyptens
 Melaya (Kecamatan), ein indonesischer Distrikt auf Bali